Алеппо:

 Алеппо — провинция (мухафаза) в Сирии.
 Алеппо (Халеб) — город в одноименной провинции в Сирии.
 Алеппо — международный аэропорт в одноимённом городе в Сирии.
 Алеппо — цитадель в одноимённом городе в Сирии.
 Алеппо — историческая провинция (эялет) в Османской империи.